Název Araba může odkazovat na následující místa:
 Álava – provincie v severním Španělsku (: Araba)
 Araba (Izrael) – místní rada (malé město) v severním Izraeli
 Araba (Západní břeh Jordánu) – palestinská vesnice na Západním břehu Jordánu
 Vádí al-Araba – vádí v Izraeli, které je součástí Velké příkopové propadliny

Externí odkazy